Ел Сонорита има више значења:

 Ел Сонорита (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сонорита (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику